Неупокоев — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Неупокоев, Константин Константинович (1884—1924) — морской офицер, мореплаватель, гидрограф, исследователь Восточной Арктики.
 Неупокоев, Леонид Константинович — лейтенант Российского императорского флота, убит во время восстания на броненосце «Потёмкин».
 Неупокоев, Фёдор Константинович (1924—1992) — генерал-майор, основоположник современной тактики отечественных зенитных ракетных войск.

Примечания